Zirpel ist der Familienname von:

 Arno Zirpel (1886–1962), deutscher Maler
 Friedrich Zirpel (* 1921), deutscher Drogist und Politiker (LDPD)
 Johannes Zirpel (1896–1976), deutscher Leichtathlet
 Karl-Heinz Zirpel (* 1927), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Diplomat der DDR

Siehe auch:
 Zirbel